A Boszorkányváros II.: Kalabar bosszúja (eredeti cím: Halloweentown II: Kalabar's Revenge) 2001-es amerikai egész estés, eredeti Disney Channel tévéfilm. Rendezte Mary Lambert, Jon Cooksey és Ali Matheson írta .

Az Amerikai Egyesült Államokban 2001. október 12-én mutatták be, Magyarországon a Disney Channel vetítette.

Történet 
Marnie (Kimberly J. Brown) és nagymamája Aggie (Debbie Reynolds) vissza mennek halloween városba, hogy a nagy mama boldog legyen. A történet itt érdekes fordulatot vesz, Kalabar visszatér Kal néven (ő Kalabar fia). Szerencsére Marnie-nak sikerül legyőzni őt.

Szereplők

Források 
 
 
 

2001 filmjei
Amerikai családi filmek
Amerikai fantasyfilmek
Amerikai kalandfilmek
Amerikai filmvígjátékok